Зиновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Зиновка — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Зиновка — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Зиновка — деревня в Кимовском районе Тульской области.
 Зиновка — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.